«Дикая пятёрка» (, ) — гонконгский фильм о боевых искусствах режиссёра Чжан Чэ, вышедший в 1974 году.

Сюжет 

Группа бандитов бежит с украденным сейфом в городок, где заставляют местного кузнеца Вэй Минхуэя вскрыть сейф. Вэй отказывается помогать бандитам и после того, как сообщает об этом мэру, докладывает чиновникам в соседней деревне. Банда приходит в ярость, узнав, что Вэй сбежал, и начинает убивать жителей деревни, угрожая им, что будет убивать по человеку каждый час, если они не найдут Вэя. Наконец, появляются герои городка, чтобы наказать преступников. В то же время Вэй приводит в город правительственного чиновника, который оказывается пособником бандитов.

В ролях

Съёмочная группа 

 Компания: Shaw Brothers
 Продюсер: Шао Жэньлэн
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: Чжан Чэ, 
 Ассистент режиссёра: 
 Постановка боевых сцен: , Лю Цзялян
 Художник: Джонсон Цао
 Монтажёр: Куок Тинхун
 Грим: У Сюйцин
 Дизайнер по костюмам: Лэй Кхэй
 Оператор: Гун Мудо
 Композитор:

Ссылки 

   
 «Дикая пятёрка» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «Дикая пятёрка» в базе Гонконгского Киноархива

Фильмы-боевики Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ